|-
| 20401 - ||  || 21 iulie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20402 - ||  || 31 iulie 1998 ||  || 
|-
| 20403 Attenborough ||  || 22 iulie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 20404 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20405 Barryburke ||  || 24 august 1998 || Caussols || 
|-
| 20406 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20407 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20408 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20409 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20410 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20411 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20412 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20413 - ||  || 28 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20414 - ||  || 9 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 20415 Amandalu ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20416 Mansour ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20417 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20418 - ||  || 21 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 20419 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20420 Marashwhitman ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20421 - ||  || 14 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20422 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 20423 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20424 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20425 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20426 - ||  || 13 noiembrie 1998 || La Silla || 
|-
| 20427 - ||  || 13 noiembrie 1998 || La Silla || C.-I. Lagerkvist
|-
| 20428 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20429 - ||  || 16 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 20430 Stout ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || , 
|-
| 20431 - ||  || 13 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20432 - ||  || 22 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 20433 Prestinenza ||  || 14 februarie 1999 || Ceccano || 
|-
| 20434 - ||  || 21 martie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20435 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20436 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20437 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20438 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20439 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20440 McClintock ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20441 Elijahmena ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20442 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20443 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20444 Mamesser ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20445 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20446 - ||  || 14 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20447 - ||  || 15 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20448 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20449 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20450 Marymohammed ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20451 Galeotti ||  || 15 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20452 - ||  || 20 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20453 - ||  || 24 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20454 Pedrajo ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20455 Pennell ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20456 - ||  || 8 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20457 - ||  || 10 iunie 1999 ||  || 
|-
| 20458 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20459 - ||  || 9 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20460 Robwhiteley ||  || 13 iunie 1999 || CSS || CSS
|-
| 20461 Dioretsa ||  || 8 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20462 - ||  || 14 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 20463 - ||  || 23 iunie 1999 ||  || 
|-
| 20464 - ||  || 24 iunie 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 20465 Vervack ||  || 20 iunie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20466 - ||  || 20 iunie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 20467 Hibbitts ||  || 20 iunie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 20468 Petercook ||  || 13 iulie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 20469 Dudleymoore ||  || 13 iulie 1999 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 20470 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20471 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20472 Mollypettit ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20473 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20474 Reasoner ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20475 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20476 Chanarich ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20477 Anastroda ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20478 Rutenberg ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20479 Celisaucier ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20480 Antonschraut ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20481 Sharples ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20482 Dustinshea ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20483 Sinay ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20484 Janetsong ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20485 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20486 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20487 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
|  || 1999 OL || 17 iulie 1999 ||  || 
|-
| 20489 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20490 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20491 Ericstrege ||  || 16 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20492 - ||  || 16 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20493 - ||  || 16 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 20494 ||  || 3 august 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 20495 Rimavská Sobota ||  || 15 august 1999 ||  || , 
|-
| 20496 Jeník ||  || 22 august 1999 || Ondřejov || 
|-
| 20497 Mařenka || 1999 RS || 4 septembrie 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 20498 - ||  || 5 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 20499 - ||  || 6 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 20500 - ||  || 4 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-